Каміїті (Нара)
Каміїті (Окаяма)
Каміїті (Тояма)